Epiphany — второй сольный альбом певца T-Pain, выпущенный в 2007 году. В первую неделю было продано 171 126 экземпляров Epiphany, и он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200. К маю 2008 года было продано 819 000 экземпляров.

Список композиций 

Альбомы T-Pain
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200